Станислав Чарторыйский:
 Чарторыйский, Станислав Костка (ум. 1766) — государственный деятель Речи Посполитой, староста луцкий, липницкий и радошицкий, полковник панцирной хоругви.
 Чарторыйский, Станислав Ян Анджей (род. 1939) — польский дипломат, посол.